Гео́ргий Миха́йлович Ви́цин (при рождении Ви́цын; , Териоки, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 22 октября 2001, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания; народный артист СССР (1990).

Биография

Ранние годы 
Георгий Вицин родился а в Териоки (ныне — Зеленогорск в составе Санкт-Петербурга) в тогдашней Финляндии. Об этом свидетельствует запись в церковной книге Крестовоздвиженской церкви на Большой Посадской улице, где его крестили. Однако в поздних официальных документах датой рождения стало значиться 23 апреля 1918 года, а местом рождения — Петроград. Это произошло из-за того, что его мать в 1920-е годы, устраивая в оздоровительную лесную школу, сделала его «моложе» и исправила год рождения на 1918-й. 23 апреля (6 мая) являлось днём его именин. Первоначальная фамилия будущего актёра также выглядела иначе — «Вицын», но позже из-за ошибки паспортистки буква «ы» сменилась на «и».

Его родители были родом из разных краёв России: мать — Мария Матвеевна — из Пензы, отец — Михаил Егорович — из села Небылое Владимирской губернии; с искусством оба никак не были связаны. Когда Георгию Вицину было восемь месяцев, семья переехала в Москву. Мать устроилась билетёршей в Колонный зал Дома союзов и часто брала сына с собой. С двенадцати лет Вицин начал выступать на школьной сцене, как правило, в амплуа отрицательных героев.

В 1926—1933 годах учился в Московской школе-семилетке № 26, в 1933—1934 — в Театральном училище при Малом театре (ныне Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина), откуда был отчислен с формулировкой «за легкомысленное отношение к учебному процессу». В 1934 году поступил в Театральное училище при Театре имени Е. Вахтангова (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина). 1 октября 1934 года был зачислен в театральную студию МХАТа 2-го, где учился у Серафимы Бирман, А. И. Благонравова, В. Н. Татаринова (все в Москве).

С 1936 года — актёр театра-студии под руководством Н. П. Хмелёва, в 1937—1969 — Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, куда вошла театр-студия, в 1969—2001 — Театра-студии киноактёра (все в Москве).

Карьера в кино 
Кинодебют актёра состоялся, как считалось, в эпизодической роли опричника в фильме «Иван Грозный» С. М. Эйзенштейна (1944). Однако, по словам В. Цукермана, скрупулёзно собиравшего все факты его жизни, актёр как-то признался ему, что Эйзенштейна он «в глаза не видел», а дебютировал в 1945 году в фильме Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва!».

Известность пришла к актёру после фильма «Запасной игрок», в котором он исполнил роль Васи Веснушкина. Вслед за этим снялся в фильме «Она вас любит!». Несмотря на то, что в этих картинах он исполнял роли юных пареньков, актёру было уже далеко за тридцать. Застенчивые и отзывчивые его герои приглянулись зрителю. В то же время он снимался в исторических лентах: «Композитор Глинка» и «Белинский».

Широкую известность актёру принёс образ Труса, воплощённый им в комедиях Леонида Гайдая («Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»). Актёру часто приходилось играть персонажей-пьяниц, и в этих ролях он был очень убедителен, так как обладал специфическими голосом и внешностью. В реальной жизни актёр не пил и не курил, вёл здоровый образ жизни, увлекался дыхательной гимнастикой йогов. Но в «Кавказской пленнице» актёру всё-таки пришлось выпить настоящего пива, поскольку отвар шиповника, который потребовал актёр, в кадре выглядел неубедительно.

Среди других наиболее известных ролей актёра — авантюрист Сэм в «Деловых людях» (новелла «Вождь краснокожих»), Миша Бальзаминов в «Женитьбе Бальзаминова», сэр Эндрю в «Двенадцатой ночи», Волшебник в «Старой, старой сказке» и  Хмырь в «Джентльменах удачи».

Вицин также обладал талантом к декламации и много работал над озвучиванием мультфильмов.

До преклонных лет актёр выглядел очень молодо. В тридцать семь лет он сыграл восемнадцатилетнего Васю Веснушкина в фильме «Запасной игрок», в сорок шесть — двадцатипятилетнего Мишу Бальзаминова («Женитьба Бальзаминова»), в пятьдесят девять — принца Кукимора (по сюжету ему 20—30 лет) в фильме «Пастух Янка». При этом талант позволял ему играть и возрастные роли: в частности, в тридцать восемь лет актёр изобразил деда Мусия в картине «Максим Перепелица». Он также был художником — рисовал шаржи на актёров, пробовал себя в скульптуре, графике, живописи.

С наступлением 1990-х годов актёр, совместно с другими участниками знаменитой троицы, начал много гастролировать по стране. До последних своих дней играл в «Государственном театре киноактёра» (ныне — «Центр театра и кино на Поварской»). Последние годы жил очень скромно. Отдав свою большую квартиру в центре Москвы дочери Наталье, перебрался в «хрущёвку» в Староконюшенном переулке. Крайне ограничивал общение со сторонними людьми, избегал встреч с журналистами, практически постоянно находился в квартире, выходя на улицу только покормить голубей. От помощи отказывался, говоря: «Не могу взять, ведь люди последнее отдают!».

После 1995 года не снимался в кино.

Семья. Личная жизнь 
Какое-то время жил гражданским браком с актрисой Театра Ермоловой Надеждой Тополевой, бывшей женой режиссёра Николая Хмелёва. После расставания Вицин продолжал о ней заботиться, приносил ей лекарства и продукты.

С 1949 года и до самой смерти был женат на костюмере Тамаре Фёдоровне Мичуриной (1925—2009), племяннице биолога и селекционера Ивана Мичурина. 5 октября 1954 года у них родилась дочь Наталья, которая стала художником-графиком (среди её работ были плакаты к фильмам «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Неоконченная пьеса для механического пианино»).

Жил в коммунальной квартире в Кривоколенном переулке, дом 9; позже — в Староконюшенном переулке, дом 30.

Болезнь и смерть 

Несмотря на здоровый образ жизни, который вёл Георгий Вицин (не употреблял алкоголь, не курил, не ел мяса, занимался йогой), у него были проблемы с сердцем, печенью, лёгкими и почками, при этом он никогда не принимал лекарства и не обращался к врачам.

После одного из выступлений в «Государственном театре киноактёра» Георгия Вицина пришлось госпитализировать в московскую больницу, где он скончался 22 октября 2001 года (по другим источникам — 23 октября), в 16 часов 30 минут, на 85-м году жизни.

Прощание прошло 25 октября 2001 года в Московском Центральном доме кино. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве (участок 12а). Сам актёр хотел, чтобы его кремировали и развеяли прах в поле Подмосковья.

Творчество

Роли в театре им. М. Н. Ермоловой (1937—1969) 
 1936/37 — «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского (постановка Н. П. Хмелёва) — Елеся
 1940 — «Как вам это понравится» У. Шекспира — Уильям
 1941 — «Ночь ошибок» О. Голдсмита — Тони
 1945 — «Укрощение укротителя» Дж. Флетчера (реж. В. Комиссаржевский и К. Воинов) — Морозо
 1945 — «Нахлебник» И. С. Тургенева
 1946 — «Старые друзья» Л. А. Малюгина (реж. А. Лобанов) — Лясковский
 1947 — «Люди с чистой совестью» П. П. Вершигоры — сапёр Водичка, Реж.: А. М. Лобанов, В. Г. Комиссаржевский
 1948 — «Счастье» по П. А. Павленко (реж. В. Комиссаржевский) — Поднебеско
 1948 — «Невольницы» А. Н. Островского (реж. А. Лобанов) — Мирон Ипатыч, старый лакей Стырова 
 1950 — «Клуб знаменитых капитанов» В. М. Крепса, К. Б. Минца (реж. А. Лобанов и Б. Аврашов) — Мюнхгаузен
 1951 — «В конце лета» Н. Ф. Погодина (реж. Б. Аврашов и К. Воинов) — Вовка
 1951 — «Заря над Каспием» И. А. Касумова — Камран
 1951 — «Честность» К. Я. Финна — Лапшин
 1951/52 — «Ксения» А. А. Волкова (режиссёр А. А. Гончаров) — Дед Семён
 1954 — «Цюй Юань» Го Можо
 1955 — «В добрый час» В. С. Розова — Андрей Аверин
 1956 — «Чудак» Н. Хикмета (реж. В. Комиссаржевский) — Абдурахман
 1957 — «С новым счастьем» М. А. Светлова — Дмитрий
 1957 — «Не сотвори себе кумира» А. М. Файко (реж. Б. Голубовский) — Молоканов
 1958 — «Мольба о жизни» Ж. Деваля — Парикмахер
 1958 — «Дикари» С. В. Михалкова (реж. Г. Спектор) — Любешкин
 1959/60 — «Два упрямца» Н. Хикмета и В. Гуляковой — Игорь
 1962 — «Гость из ночи» Л. Ашкенази (реж. М. Кнебель, С. Гушанский) — Эмиль Калоус, официант
 1964 — «Лес» А. Н. Островского (режиссёр Л. П. Галлис) — Аркашка Счастливцев
 1965 — «Гвозди» С. Л. Лунгина, И. И. Нусинова
 «Двадцать лет спустя» по М. А. Светлову
 1967 — «Бег» М. А. Булгакова (режиссёр А. А. Гончаров) — Артур Артурович, тараканий царь

Фильмография 
 — главная роль

Озвучивание мультфильмов 

{{ВмФильме|1957| Чудесница | петух,вокал в песне сорняков| 5=ру}}

 Озвучивание фильмов 
  — Весёлые ребята (в восстановленной редакции 1958 года) — факельщик (роль Ф. Н. Курихина)
  — Бесприданница (в восстановленной редакции 1970 года)
  — Богатая невеста — Ковынько, младший счетовод (роль И. А. Любезнова)
 1937 —  — Пётр Первый (в реставрации 1965 года) — чтец  — Золотой ключик (в реставрации 1959 года) — Буратино (роль О. А. Шагановой-Образцовой) / Джузеппе (роль М. Н. Дагмарова)
  — Казимир — Поль-Андре (роль Б. Ла Жаррижа)
  — Великий воин Албании Скандербег — муж Мамицы  — Верные друзья — дед на барже (роль А. И. Жукова)
 1954 — Цирк будет — зритель (роль В. Трегла)
 1954 — Папа, мама, служанка и я — Робер Ланглуа (роль Р. Ламурё)
  — Лурджа Магданы — дед Гиго (роль А. А. Омиадзе)
 1955 — Крушение эмирата — Урзуф, посол эмира (роль С. Табибуллаева) / комендант 1955 — Девушка-джигит — Мурат (роль С. П. Тельгараева)
  — Драгоценный подарок — заведующий аптекой (роль Э. С. Геллера)
 1956 — Она вас любит! — Арбатов, кассир кинотеатра 1956 — Вокруг света за 80 дней — кондуктор поезда (роль Б. Китона)
 1956 — Баши-Ачук
  — 12 разгневанных мужчин — присяжный № 2 (роль Дж. Фидлера) / присяжный № 9 (роль Дж. Суини)
 1957 — Ночной патруль — дежурный в отделении милиции  — Мой дядюшка
 1958 — Мистер Питкин в тылу врага — Норманн Питкин / генерал Шрейбер (роль Н. Уиздома)
  — Бабетта идёт на войну — капитан Гюстав Фремон (роль Н. Роквера)
 1959 — Так держать, медсестра! — санитар Мик (роль Г. Лока)
 1959 — Двенадцать девушек и один мужчина — Йозеф (роль Э. Вальдбрунна)
 1959 — Улица Прэри — санитар Мик (роль Г. Ги Декомбля)
  — Рассказ нищего — Пепиа (роль А. А. Омиадзе)
 1961 — Трудная жизнь — эпизод (роль А. Блазетти)
 1961 — Развод по-итальянски — Кармело Патане (роль Л. Триесте)
  — Стук почтальона — Гарольд Мопс (роль С. Миллигана)
  — Приключения Питкина в больнице — Норманн Питкин (роль Н. Уиздома)
 1963 — Путь на арену — агент Госстраха 1963 — Вчера, сегодня, завтра — дедушка (роль Д. ди Грегорио)
  — Хотите — верьте, хотите — нет... — лектор (роль А. М. Матковского)
 1964 — Вперёд, Франция! — болельщик в трёхцветной шапке (роль Р. Ролли)
 1964 — Фантомас — ответственный секретарь союза ювелиров (роль Ж. Берже)
  — Первый учитель — Картынбай (роль Кирея Жаркимбаева) / роль М. Кыштобаева
  — Как украсть миллион — страховой агент (роль Э. Малина)
 1966 — Удивительная история, похожая на сказку — читает текст  — Треугольник — фотограф  — Бриллиантовая рука — алкоголик, которого увозит милиция (роль Л. И. Гайдая, в титрах не указан)
 1968 — Маленький купальщик — министр (роль П. Дака)
  — Приключения канонира Доласа, или Как я развязал Вторую мировую войну — капитан Ральф Пикок (роль К. Рудзкого)
  — Украли Старого Тоомаса — Старый Тоомас (роль К. К. Кийска)
  — Секрет великого рассказчика — граф  — Торговцы смертью — дядя Кьокки (роль А. Кутоло)
  — Уважаемые люди — Профумо (роль Д. Паньяни)
  — Знакомство по брачному объявлению — официант (роль Р. Риффара) / таксист (роль П. Реппа)
 1976 — Регентруда — злой колдун-карлик Фойербарт (дубляж не сохранился)
  — Гариб в стране Джиннов — Асра (роль А. Мамедоглу)
 1977 — Фантазии Веснухина — дядя Гоша, фотограф (роль Г. М. Ронинсона)
 1977 — Мачеха Саманишвили — священник Михаил (в титрах не указан)
  — Кто есть кто — инспектор автошколы (роль Ф. Кастелли)
  — Д’Артаньян и три мушкетёра — второй судейский чиновник (роль В. А. Долинского)
 1979 — Ритмы песен — Тушар Бабу Гхош / Чаттерджи (роль К. Мукхерджи)
  — Укрощение строптивого — священник Чирилло (роль П. Сантонастазо)
  — Дедушка дедушки нашего дедушки — дед Азиз (роль Г. А. Садыхова)
 1981 — Мария, Мирабела — Король гусениц, отец Омиде (роль Д. Рэдулеску)
  — Влюблён по собственному желанию — ухажёр-эстет (роль И. В. Уфимцева)
 1982 — Покровские ворота — дедушка Савельич (роль Э. С. Геллера)
 1982 — Чародеи — говорящий кот (в титрах не указан)
  — Я — вожатый форпоста — отец Коли Гудкова (роль А. А. Кожевникова)

 Радиопостановки 
 1945—1946 — «Клуб знаменитых капитанов» — Барон Мюнхгаузен 1947 — «Старые друзья» Л. А. Малюгина (реж. А. Лобанов) — Лясковский 1947 — «Люди с чистой совестью» П. П. Вершигоры (реж. А. Лобанов, В. Комиссаржевский) — сапёр Водичка 1950 — «Детство в Соломбале» Е. С. Коковкина (реж. Роза Йоффе)
 1951 — «Поддубенские частушки» С. П. Антонова (реж. Виктор Турбин) — Гриша  — «К берегам Антарктиды» (реж. А. Столбов) — Лесков 1952 — «Первая должность» С. П. Антонова (реж. А. Дикий) — Митя Яковлев 1952 — «Череп» Н. Хикмета — журналист 1952 — «Шинель» Н. В. Гоголя (реж. А. Лобанов) — один из чиновников 1953 — «Никита» Е. Успенской — Юра Дождиков 1953 — «Учитель географии» по повести Л. Д. Платова «Архипелаг исчезающих островов» — Фим Фимыч 1955 — «Штопальная игла» Х. К. Андерсена (реж. А. Столбов) — бутылочный осколок 1956 — «Браденбургские ворота» М. А. Светлова (реж. Татьяна Заборовская) — второй связист 1956 — «Говорящая машина» Джеймса Крюса (реж. Надежда Киселёва) — господин Шайбль 1957 — «Человек родился» Эвалда Вилкса — плавучий гвоздь 1957 — «Шапка по кругу» Г. Лоусона (реж. Виктор Турбин) — Джек 1958 — «Журавлиные перья» Киноситы Дзюндзи — Ундзу, скупщик полотна 1958 — «Часы» И. С. Тургенева (реж. Роза Иоффе) — Настасей Настасеич 1959 — «Светлячок тёти Насти» из радиоспектакля «Кое-что о Васюковых» по рассказам С. М. Шатрова (реж. В. Турбин) — дядя Володя 1959 — «У новогодней ёлки» по сказкам Х. К. Андерсена «Ель» и «Принцесса на горошине» (реж. А. Столбов) — король 1960 — «Выбор Вальки Стогова» А. И. Кузнецов (реж. Б. Аврашов) — Клеман 1960 — «Чудак» Назыма Хикмета (реж. В. Комиссаржевский) — Абдурахман, инженер  — «Аптека „Голубые шары“» В. А. Каверина — Лекарь-Аптекарь 1961 — «Ленивый Гонза» Йозефа Лады — король 1961 — «Путешествие Доктора Глобуса в страну ДоКоРуПо» А. М. Домнина и Р. А. Афанасьева (реж. Р. Афанасьев) — от автора  — «Приключения с Жюлем Верном „20 тысяч лье под водой“» — Консель 1962 — «Звёздные дневники Ийона Тихого» — от редакции 1962 — «Ноль три» Н. Г. Адамян (реж. Л. Варпаховский) — пьяный 1962 — «Верим тебе, Олесь» по роману Бориса Полевого «На диком бреге» (реж. А. Кричко) — Костя Третьяк («Мамочка»), бывший заключенный 1964 — «Приключения Карандаша и Самоделкина» Юрия Дружкова — Карандаш 1964 — «Папа, мама, восемь детей и грузовик» А.-К. Вестли (реж. А. Столбов) — Хенрик  — «Верный робот» — странный тип 1967 — «Ты ещё жив, Ромео!» П. Панчева (реж. Г. Аврамов) — весёлый пассажир 1967 — «Пансионат „Вид на море“» Бригитты Тенцлер — дедушка Клауса  — «Алмаз Раджи» Р. Л. Стивенсона — привратник 1969 — «Зербино-дровосек» Эдуара Лабуле (реж. Лия Веледницкая) — король Мушамиель 1969 — «Кролик Ки-Ку» С. Г. Козлова — жираф 1969 — «Сказка о почтальоне» Карела Чапека — третий домовой  — «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона (реж. Н. Киселева) — Слепой Пью 1973 — «Приключения Пифа» (реж. Л. Веледницкая) — Пиф 1975 — «Плутишка Эспен» П. Асбьёрсена — король 1977 — «Курортные брюки» Б. Нушича
 1978 — «История с метранпажем» из дилогии «Провинциальные анекдоты» А. В. Вампилова (реж. Виталий Тарасенко) — Калошин, администратор гостиницы «Тайга» 1978 — «Стойкий оловянный солдатик» Х. К. Андерсена — Чёртик 1978 — «Элексир Купрума Эса» Ю. В. Сотника — Кукушкин 1979 — «У человека должна быть собака» Ю. Я. Яковлев — больной 1980 — «Курочка-королева» — сказочник 1980 — «Пан Ниточка» Корнеля Макушинского — Пан Ниточка  — «Волшебная школа» Юрия Дружкова (реж. Феликс Тобиас) — Карандаш 1981 — «Дети капитана Гранта» (реж. А. Ханютин) — Паганель 1987 — «Сказка об учтивом разбойнике» Карела Чапека (реж. Надежда Киселёва) — купец 1990 — «О дровосеке» (турецкая сказка) — дух родника Ох  — «Новое платье короля» Х. К. Андерсена — Министр 1991 — «Сатанинская бутылка» — Лопака 1991 — «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина (реж. В. Трухан) — летописец 1994 — «Приключения Тото и её друзей» Уайта Пауля — жираф Твига 1999 — «Вождь краснокожих» О. Генри — Сэм ? — «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен — Карлсон Музыкальные сказки 
 1964 — «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова — спальник  — «Волшебник Изумрудного Города» (реж. Е. Фридман) — Гудвин  — «Слонёнок-турист» Д. С. Самойлова (режиссёр А. Ильина) — Верблюжонок 1969 — «Волшебная семёрка» (реж. Игорь Мироненко) — воробей 1973 — «Три поросёнка» — Наф-наф  — «Буква Я» Б. В. Заходера
 1977 — «Слонёнок заболел» Д. С. Самойлова (реж. Антонида Ильина) — Верблюжонок 1979 — «Приключения Колобка» — Заяц 1980 — «Волшебное колечко» — король  — «Мария, Мирабелла» по одноимённому анимационно-художественному фильму Иона Попеску-Гопо
 1981 — «Происшествие в стране Мульти-Пульти» А. И. Хайта и А. С. Левенбука (реж. А. Левенбук) — Трус 1983 — «Жил у бабушки козёл» по одноимённому мультфильму студии «Союзмультфильм» — Заяц 1983 — «Чёрная лошадка» — Снивор  — «Приключения Кузнечика Кузи» — кузнечик Кузя 1984 — «Новые приключения Кузнечика Кузи» — кузнечик Кузя  — «Разыскивается Кузнечик Кузя» — кузнечик Кузя 1989 — «Кузнечик Кузя на планете Туами» — кузнечик Кузя  — «Пико — Хрустальное Горлышко» Н. Н. Космина — Папа Пико Оперетты 
 1955 — «Роз-Мари» Р. Фрималя — Герман (чтение) 1957 — «Продавец птиц» К. Целлера — барон Станислав (чтение) 1977 — «Бабий бунт» Е. Н. Птичкина по мотивам «Донских рассказов» М. А. Шолохова (реж. Анатолий Липовецкий) — дед Захар Участие в фильмах 
 1973 — Георгий Вицин (документальный)
 2001 — Леонид Гайдай: От смешного — до великого (документальный)

 Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (10.04.1959)
 Народный артист РСФСР (07.01.1977) — за заслуги в области советского киноискусства Народный артист СССР (30.10.1990)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Почётный кинематографист России (25.12.1995).

 Память 

 В 1973 году на киностудии «Центрнаучфильм» был снят фильм-портрет «Георгий Вицин» (режиссёр Владимир Томберг).
 26 июля 2008 года в парке культуры и отдыха Зеленогорска (к 460-летнему юбилею города и 90-летию актёра) был открыт памятник Георгию Вицину. Скульптура изображает актёра в роли Бальзаминова из фильма «Женитьба Бальзаминова». Рядом с ней планируется установить скульптуры и остальных участников легендарной троицы — Юрия Никулина в клоунской ипостаси и Евгения Моргунова в образе Бывалого. Художник-скульптор Ю. Кряквин планирует, что все скульптуры будут выполнены из бронзы в натуральную величину.
 В 2012 году в Иркутске около здания цирка был установлен памятник Леониду Гайдаю и «Гайдаевской троице».
 В 2010 году в Перми напротив кинотеатра «Кристалл» был установлен бронзовый памятник Трусу, Балбесу и Бывалому. Фигуры стоят посреди площади на обычной брусчатке, Трус в руках держит шляпу, Балбес — верёвку, а Бывалый — маленький автомобиль на верёвочке. Автор памятника — скульптор Алексей Залазаев.
 В селе Краснозёрское (Новосибирская область) памятник «троице» воздвигнут на центральной площади. Высота монумента составляет три метра, реалистичные Трус, Балбес и Бывалый «подпирают» театральную тумбу-афишу. Автор памятника — скульптор Олег Кириллов.
 В Хабаровске на Уссурийском бульваре находится скульптурная композиция, изображающая Труса, Балбеса и Бывалого, но в данном случае «троица» не из фильмов Гайдая, а из мультфильма «Бременские музыканты» (1969).

Творчеству и памяти актёра посвящены документальные фильмы и телепередачи:
 2004 — Легенды мирового кино (из еженедельного цикла телевизионных художественно-постановочных программ телеканала «Культура»)
 2004 — Божественная Гликерия (короткометражный, документальный)
 2005 — Георгий Вицин (документальный фильм из цикла передач телеканала «ДТВ» «Как уходили кумиры»)
 2007 — Фабрика чудес. Роли озвучивают (короткометражный, документальный)
 2008 — Вицин, которого мы не знали (документальный)
 2008 — «Георгий Вицин. „Отшельник“» («ТВ Центр», документальный)
 2009 — Великие комбинаторы (документальный)
 2010 — Песня самогонщиков (из документального цикла «Спето в СССР»)
 2012 — Женитьба Бальзаминова (из документального цикла «Тайны советского кино»)
 2016 — «Георгий Вицин. „Не надо смеяться“» («ТВ Центр», документальный)
 2017 — «Георгий Вицин. „Чей туфля?“» («Первый канал», документальный)
 2017 — «Георгий Вицин. „Легенды кино“''» («Звезда», телепередача).

Литература

Примечания

Ссылки 

 Георгий Вицин — Энциклопедия отечественного кино
 Вицин Георгий Михайлович на Аниматор.ру
 Наши любимые роли Георгия Вицина
 rusactors.ru
 Фамилия
 СССР ТВ Передачи с участием Г. М. Вицина
 
 Георгий Вицин на сайте Театра Киноактёра
 23 октября 2001 г. Умер Георгий Вицин
 

Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Кабачок «13 стульев»
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Почётные кинематографисты России